Вуле:
 Вуле — община в уезде Бакшон, провинция Лангшон, Вьетнам.
 Вуле, Поль — французский военный.